Tomazi ima više značenja:
 Tomazi (Verona)
 Tomazi (Vičenca)